Loma de Enmedio kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Loma de Enmedio, Veracruz, Paso del Macho, 
 Loma de Enmedio, delstaten Mexiko, 

Robotskapade Mexikoförgreningar